Stuurman ist der Familienname folgender Personen:

 Dawid Stuurman (um 1773–1830), südafrikanischer Führer der Khoi; siehe auch Flughafen Port Elizabeth
 Eric Stuurman (* 1965), niederländischer Rollstuhltennisspieler
 Shepherd Stuurman (um 1874–1907), afrikanischer Wanderprediger